Cholevas ist der Familienname folgender Personen:

 José Cholevas (* 1984), deutsch-griechischer Fußballspieler, siehe José Holebas
 Michalis Cholevas, griechischer Musiker 
 Themistoklis Cholevas (1926–2007), griechischer Basketballspieler